Князь Борис Юрьевич Сонцов-Засекин — стольник, завоеводчик и воевода во времена правления Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича, правительницы Софьи Алексеевны, Ивана V и Петра I Алексеевичей.

Из княжеского рода Сонцовы-Засекины. Старший сын стольника и князя Юрия Михайловича Сонцова-Засекина. Имел братьев, князей: Семёна и Василия Юрьевичей.

Биография 
Показан в жильцах. В 1666 году пожалован в стряпчие. В 1668 году пожалован в стольники. В 1671 году участвовал в Низовом походе в полку князя и боярина Юрия Алексеевича Долгорукова, по усмирений восстания Степана Разина. В 1680 году участвовал в Севском и Путивльском походах в полку боярина и князя Василия Васильевича Голицына. В это время имел поместный оклад в 600 четвертей земли. В мае 1682 года шестым дневал и ночевал с бояриным, князем Долгоруковым, у гроба царя Федора Алексеевича в Архангельском соборе. В 1683 году ездил с Государём на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. С апреля 1684 года по март 1686 года второй воевода в Тобольске. В апреле 1687 года шестнадцатый завоеводчик в Крымском походе, за что пожалован золотым.

В 1692 году в Боярской книге упомянут стольником. В 1693—1694 года воевода в Галиче.

Умер после 1710 года.

Семья 
От брака с княжной Екатериной Давыдовной Волконской имел детей:

 Князь Сонцов-Засекин Гаврила Борисович.
 Князь Сонцов-Засекин Дмитрий Борисович — женат на Анне Петровне Огарёвой.

Примечания

Литература 
 М. Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение….. М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Сонцов-Засекин Борис Юрьевич. стр. 279—280.
  Сонцов-Засекин Борис Юрьевич. стр. 166; 167.
 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12365. Лист. 1-100.

Борис